() — коммуна в Бельгии, в провинции Лимбург.
  () — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр.
 Пер () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
  () — деревня в Индонезии, в муниципалитете Агатс провинции Папуа.
 Пер () — коммуна в Венгрии, в медье Дьёр-Мошон-Шопрон.
 Пер () — коммуна во Франции, в регионе Овернь.

Персоналии 
 Пер, Бенуа (род. 1989) — французский профессиональный теннисист.
 Пер, Давид (род. 1995) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1924—2013) — американская бейсболистка.

См. также 
  () — коммуна во Франции, в департаменте Луаре.